Con el nombre de sierra de la Pila se pueden encontrar dos lugares en España:

 Sierra de la Pila, serrezuela en el norte de la provincia de Guadalajara.
 Sierra de la Pila, sierra y parque regional situado en el norte de la Región de Murcia.